EV12 peut faire référence à :
 (37856) 1998 EV12, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 12, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV12.